Таракан — індонезійський острів біля острова Калімантан.
 Таракан — місто на острові Таракан.